Вторая лига Чехии по футболу 2000/2001 — Восьмой сезон первенства Второй лиги. В турнире принимали участие 16 клубов. Путёвку в Первую лигу завоевали «Градец-Кралове» и «Опава».

Турнирная таблица

Пояснения к таблице

Ссылки 
 Сезон 2000/01 на сайте jfk-fotbal 
 Сезон 2000/01 на сайте livesport.cz 

2000/2001
Спорт в Чехии в 2000 году
Спорт в Чехии в 2001 году